Koroljov eller Korolev (ryska: Королёв) kan avse:

 OKB Korolev – en sovjetisk konstruktionsbyrå, se Energija

Astronomi
 Korolev (månkrater) – en krater på månens baksida.
 Korolev (Marskrater) – en krater på Mars
 1855 Korolev – en asteroid

Personer
 Evgenij Koroljov (1988–), en kazakisk tennisspelare, kusin till Anna Kurnikova
 Igor Koroljov (1970–), rysk ishockeyspelare
 Jaroslav Koroljov (1987–), rysk basketspelare
 Jurij Koroljov (1962–), rysk artistisk gymnast
 Sergej Koroljov (1907–1966), raketforskare och chef för Sovjetunionens rymdprogram

Geografi

Belarus

 Koroljov Stan – en by

Ryssland

 Koroljov (stad) – en stad 

Ryska efternamn